Obří slalom mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2015 se konal na beavercreeské sjezdovce Birds of Prey v pátek 13. února 2015 jako čtvrtý mužský a celkově devátý závod šampionátu. Zahájení prvního kola proběhlo v 10:15 hodin a druhá část odstartovala ve 14:15 hodin místního času. Soutěže se zúčastnilo 107 závodníků z 52 zemí. Ve čtvrtek 12. února  proběhla kvalifikace, do níž nastoupilo 110 lyžařů ze 48 států.

Dvojnásobným obhájcem vítězství byl Američan Ted Ligety. Stejný lyžař představoval i úřadujícího olympijského vítěze v této disciplíně ze sočských her.
 
Mistrem světa se stal největší favorit Ted Ligety, který získal hattrick – tři tituly světového šampiona v obřím slalomu za sebou, a to jako první lyžař ve více než osmdesátileté historii pořádání mistrovství. Výhra znamenala páté zlato a celkově sedmou medaili z mistrovstvích světa. Šestý kov doplnil vedoucí závodník po prvním kole Rakušan Marcel Hirscher, jenž dojel stejně jako před dvěma lety na druhém místě.  Bronz si odvezl francouzský lyžař Alexis Pinturault, pro nějž se jednalo o první medaiový kov ze světových šampionátů. Navázal tak na třetí příčku ze ZOH 2014 v Soči.

Medailisté

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v alpském lyžování 2015